Scharfegger ist der Familienname folgender Personen:

 Ambros Scharfegger (1866–1939), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Friederike  Scharfegger (1937–1996), österreichische Tischtennisspielerin